Michael Wagner (ur. 16 marca 1981) – niemiecki skoczek narciarski, mistrz świata juniorów w konkursie drużynowym w St. Moritz w 1998 roku. 

Wagner swój najlepszy start w PŚ zaliczył 29 grudnia 1997, zajmując 4. miejsce. Zadebiutował w Lillehammer miesiąc wcześniej, plasując się na siódmej pozycji. 24 stycznia 1998 zajął czwarte miejsce w indywidualnym konkursie mistrzostw świata juniorów w Sankt Moritz, przegrywając z Wolfgangiem Loitzlem, Kazuhiro Nakamurą i Mattim Hautamäkim. Dwa dni wcześniej w rywalizacji zespołowej zdobył złoty medal, pokonując Japończyków o 40 punktów.

Wziął udział w 46. Turnieju Czterech Skoczni, który ukończył na 17. pozycji. W klasyfikacji generalnej sezonu 1997/1998 został sklasyfikowany na 33. miejscu.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981